Bilis ist der Name von:

 Bilis, einem tropischen Sturm, siehe Tropischer Sturm Bilis (2006)
 Simonas Bilis (* 1993), litauischer Schwimmer, Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2016